Łaszka – wieś
 Łaszka – dawna gromada
 Łaszka – struga, dopływ Wisły Królewieckiej